HMS Captain oder Captain bezeichnet:

 HMS Captain (1678), ein 1678 vom Stapel gelaufenes Kriegsschiff, 1762 abgebrochen
 Captain (1743), ein Kriegsschiff von 1743, 1777 in Buffalo umbenannt und 1783 abgewrackt
 HMS Captain (1787), ein britisches Linienschiff, 1813 nach einem Brand abgewrackt
 HMS Carnatic (1783), 1815 in Captain umbenannt und 1825 abgewrackt
 HMS Royal Sovereign (1786), 1825 in Captain umbenannt und 1841 abgewrackt
 HMS Agincourt (1865), ein Panzerschiff der Minotaur-Klasse, als Captain begonnen und noch vor dem Stapellauf umbenannt
 HMS Captain (1869), ein Turmschiff, sank während der Jungfernfahrt vor Kap Finisterre